Кремье — деревня в Новоржевском районе Псковской области России (Макаровская волость).
 Кремье (Кремьё) — французский драматург.

См. также:
 Кремьё (значения)